Esistono più comuni francesi con questo nome

Allonnes – Eure-et-Loir
Allonnes – Maine e Loira
Allonnes – Sarthe